Lavalin steht für

 SNC Lavalin Grp. Inc., kanadisches Bau- und Anlagenbau-Unternehmen mit Firmensitz in Montreal
 Lavalin Gebr. Meyer GmbH & Co. KG, siehe Gebrüder Meyer (Hannover)